Illertstraße
 Illweg
 Iltisweg
 Im Backes
 Im Bangert
 Im Grünchen
 Im Kautengewann
 Im Kinzdorf
 Im Mittelgewann
 Im Mühlfeld
 Im Ranzeneck
 Im Rausch
 Im Schloßhof
 Im Steinheimer Grund
 Im Trappgarten
 Im Venussee
 Im Wachsgewann
 Im Zirkelsrad

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5